Mundsburger Damm - straat in Hamburg, Duitsland
 Mundsburg (metrostation) - metrostation bij bovengenoemde straat